Lynx 

 Lynx — один из первых интернет-браузеров.
 Lynx — марка бытовой техники компании BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH.
 Lynx — марка снегоходов компании Bombardier.
 Lynx Studio Technology — американская компания, производитель звукового оборудования.
 Lynx — мат-рок группа
 Lynx — модель автомобилей Mercury

Вооружение и военная техника 

 Lynx (индекс KF 31 / KF 41) — немецкая боевая машина пехоты компании Rheinmetall Defence AG
 Lynx — канадская боевая разведывательная машина американского производства (корпорации FMC)
 Lynx (Ford Lynx Scout Car) — канадский бронеавтомобиль повышенной проходимости, выпускавшийся канадским филиалом компании Ford
 Линкс — шведский бронеавтомобиль
 Westland Lynx (Уэстленд «Линкс») — британский многоцелевой вертолёт.
 Lynx — американский ручной противотанковый гранатомёт разработанный компаниями Marquardt и Talley Defense Systems в первой половине 1980-х гг.
 Lynx — многоцелевая ракетная установка
 HMS Lynx — фрегат ПВО типа Leopard Королевского ВМФ Великобритании.